Vörös est un nom de famille hongrois, porté notamment par :

 Virág Vörös (née en 1999), sauteuse à ski hongroise ;
 Zsuzsanna Vörös (née en 1977), pentathlonienne hongroise.